Метеор, від  — «небесний»:
 Метеор — «зорепад», явище, що виникає при згорянні в атмосфері Землі дрібних метеорних тіл.
 Метеор (судно на підводних крилах) — серія річкових пасажирських суден на підводних крилах.
 Метеор (стадіон) — дніпропетровський стадіон, колишня футбольна арена клубу «Дніпро».
 Метеор (космічний апарат) — серія радянських метеорологічних супутників, що експлуатувалися в 1960 — 1970-х роках.
 «Метеор» — колишня назва хокейного клубу «Дніпровські вовки»